Геннадий Филимонов:
 Филимонов, Геннадий Валентинович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Филимонов, Геннадий Фёдорович (1913—1996) — Герой Социалистического Труда.